Amerikai Egyesült Államok
 Salem Alabama államban
 Salem Arkansas államban
 Salem Dél-Dakota államban
 Salem Kentucky államban
 Salem Illinois államban
 Salem Indiana államban
 Salem Massachusetts államban
 Salem Missouri államban
 Salem New Jersey államban
 Salem Nyugat-Virginia államban
 Salem Ohio államban
 Salem Oregon államban
 Salem Új-Mexikó államban
 Salem Virginia államban
 Németország
 Salem község Baden-Württemberg tartományban
 Salem község Schleswig-Holstein tartományban
 India
 Szálem nagyváros
 Spanyolszág
 Salem falu Valencia tartományban
 Svédország
 Salem Stockholm megyében található, Salem község székhelye
egyéb
 Salem (televíziós sorozat)